Miejscowości w USA:
 Coin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Page
Gminy w USA:
 Coin (ang. Coin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
Inne:
 Challenge coin – rodzaj odznaki wręczanej żołnierzom
 Counter-insurgency (COIN) – doktryna działań przeciwpartyzanckich